Ибрахи́м Авва́д Ибрахим Али́ аль-Бадри́ (); он же Абу́ Дуа́ () и Абу Бакр аль-Багда́ди, (), 28 июля 1971, окрестности Самарры, Ирак — 27 октября 2019, Идлиб, Сирия) — лидер международной исламистской террористической организации, известной с 2003 года под различными названиями («Аль-Каида в Ираке», «Исламское государство Ирак», «Исламское государство Ирака и Леванта»), позже провозглашённый «халифом» непризнанного «Исламского государства» (или квазигосударства), контролировавшего часть территорий Сирии, Ирака, Ливии и других стран.

В 2011 году Государственный департамент США объявил, что выплатит 10 млн долларов США за информацию, которая приведёт к аресту или смерти этого человека (выше американцы оценили только лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири — в ). В 2017 году сумма была увеличена до 25 млн долларов США.

Биография 
Ибрахим Аввад Ибрахим Али аль-Бадри, больше известный как Абу-Бакр аль-Багдади, родился в 1971 году в деревне Аль-Джаллам в центральном Ираке.

Согласно биографии аль-Багдади, опубликованной бахрейнским идеологом Турки аль-Биналом, Абу Бакр принадлежит к племени аль-Бу Бадри, которое, в свою очередь, происходит от племени курайш, к которому принадлежал пророк Мухаммед. В исламской истории происхождение от этого племени считалось одним из условий для того, чтобы стать халифом.

Когда Ибрахим пошел в начальную школу, его семья уже жила в соседнем городе Самарра. The New York Times называет его посредственным учеником: в старших классах он получал высшие оценки только по искусству (95 из 100 баллов), а по другим предметам, таким как алгебра, набирал около 50 баллов. В детстве аль-Багдади был «робким», «замкнутым» и «тихим», говорят его друзья, одноклассники, учителя и соседи (всего журналисты опросили 17 человек, знавших его).

В детстве отец отдал аль-Багдади в мечеть, где тот начал наизусть учить Коран. Достаточно быстро он преуспел в этих занятиях: когда аль-Багдади учился в старшей школе, прихожане просили, чтобы он читал молитву вместо имама. В то же время стал заметен его консервативный подход к вере: в частности, он делал замечания другим ученикам и даже своему наставнику в мечети, когда тот начал курить.

В 20 лет, в 1991 году, он поступил в Багдадский университет, а получив степень бакалавра, начал учиться в Университете Саддама, который специализируется на изучении ислама. Чтобы оплатить уроки, он преподавал в мечети в Багдаде, где ученики называли его «шейх Ибрахим». Люди, которые общались с ним тогда, описывали его как молчаливого и сдержанного человека. Ахмед Раджаб, учившийся в мечети в начале 2000-х, отмечал, что аль-Багдади не сплетничал и был немногословен. По выходным будущий лидер ИГ тренировал юношескую футбольную команду и раздавал спортсменам брошюры, пропагандирующие ультраконсервативное течение в исламе — ваххабизм.

Аль-Багдади создал организацию под названием «Джейш Ахл ас-Сунна».

В 2005 году аль-Багдади был указан в отчёте разведки США как назначенец «Аль-Каиды» в городе Эль-Каим в западной пустыне Ирака на границе с Сирией. 

В январе 2004-го американские военные схватили его недалеко от иракского города Эль-Фалуджа в доме родственника (по данным The Guardian, в доме друга). Основной целью военных был родственник аль-Багдади, которого подозревали в организации нападений на американцев. Самого аль-Багдади лишь задержаливместе с другими подозреваемыми. Следующие 11 месяцев он провел в американском лагере Кэмп-Букка в Ираке, после чего был отпущен, следует из записей Пентагона, на которые ссылается NYT.

Спустя год после освобождения аль-Багдади присоединился к «Совещательному собранию моджахедов», объединившему различные суннитские группировки, и стал лидером повстанцев в центральном Ираке. В мае 2010 года он возглавил все повстанческое движение, взяв себе имя Абу-Бакр аль-Багдади. В следующие три года иракские власти не менее шести раз пытались задержать аль-Багдади, но ему удавалось уйти.

К середине 2012 года террористы, подконтрольные аль-Багдади, перебрались в Сирию. К середине 2013-го иракские повстанческие группировки объединились в террористическую организацию «Исламское государство», а еще год спустя, в июне 2014-го, террористы захватили Мосул, второй по величине город Ирака, а также большую часть территории на границе с Сирией.

5 июля 2014 года аль-Багдади произнёс свою первую публичную речь во время пятничной молитвы в мечети Мосула, записанную на видео и размещённую в интернете, в которой призвал всех мусульман мира подчиниться ему и присоединиться к «джихаду» под руководством группировки. Непризнанное государство претендует на религиозную и политическую власть над всеми территориями, где был расположен Халифат времён пророка Мухаммеда и праведных халифов, это: территории Иордании, Израиля, Палестины, Кувейта, Ливана, Турции и России (Кавказ), Северная Африка, Испания, Афганистан, Аравийский полуостров, Ирак, Сирия.

В 2014 году американские и иракские аналитики разведки заявили, что аль-Багдади имеет докторскую степень в исламоведении, полученную в университете в Багдаде. Согласно биографии, распространяемой на интернет-форумах джихадистов, с июля 2013 года он получил степень бакалавра, магистра и доктора философии исламоведения в Исламском университете Багдада. Ещё один доклад говорит, что он получил докторскую степень в области образования в Багдадском университете.

Сообщения о гибели 
 2015
В ночь на 26 февраля 2015 года канал «Аль-Арабия» (Абу-Даби) сообщил, что в результате авиаударов возглавляемой США коалиции по иракскому району Аль-Каим убиты десятки террористов, среди убитых мог быть аль-Багдади.

18 марта 2015 года Абу Бакр якобы получил тяжёлое ранение в результате удара сил прозападной коалиции по конвою из трёх автомобилей на границе Ирака и Сирии; в сообщениях говорилось также, что он умер в больнице сирийского города Эр-Ракка. После этого боевики ИГ якобы присягнули новому «халифу» Абдуррахману Мустафе Аль Шейхлару, получившему прозвище Абу Аля аль-Афри.

Согласно более позднему сообщению The Guardian, Абу Бакр остался жив, но был парализован в результате ранения в позвоночник.

 2016
14 июня 2016 года в СМИ появилась информация о том, что аль-Багдади был убит в результате авиаудара сил западной коалиции, в окрестностях города Эр-Ракка. Согласно сообщениям, тяжело раненый аль-Багдади был перевезён в центр города, занятый террористами, где вскоре скончался.

3 октября 2016 года в СМИ появилась информация о том, что аль-Багдади был отравлен, вместе с тремя другими высокопоставленными боевиками.

 2017
10 июня 2017 года сирийские СМИ сообщили, что аль-Багдади погиб в результате авиаудара. 16 июня Министерство обороны России сообщило, что по предварительным данным аль-Багдади был уничтожен в результате удара российских ВКС 28 мая (в 00:35—00:45) в южном предместье Ракки, где проходило совещание лидеров ИГ. Представитель командования возглавляемой США международной коалиции полковник вооружённых сил США Райан Диллон сообщил, что в настоящее время не может подтвердить гибель аль-Багдади.

7 июля ИГ отменило пятничную молитву в городе Талль-Афар (одном из последних оплотов ИГ в Ираке), чтобы протранслировать у мечети аудиообращение аль-Багдади, продемонстрировав, что он жив.

11 июля иракский телеканал «» заявил, ссылаясь на «местный источник в провинции Найнава», что бойцы ИГ объявили о гибели аль-Багдади.

16 июля руководитель управления информации и борьбы с терроризмом МВД Ирака Абу Али аль-Басри опроверг информацию о смерти лидера ИГ, заявив, что тот «скрывается в Сирии, а точнее, за пределами города Эр-Ракка».

27 сентября ИГ опубликовало аудиозапись с 46-минутной речью аль-Багдади; точная дата, когда была сделана запись, неясна, однако аль-Багдади в своей речи упоминает события, произошедшие незадолго до того (например, занятие Мосула правительственными войсками в начале июля 2017 года).

1 декабря Представитель департамента информации министерства обороны Ирака генерал Яхья Расул заявил, что аль-Багдади был тяжело ранен, и сейчас скрывается в пустынях между Ираком и Сирией.

 2018
22 августа 2018 года Абу Бакр аль-Багдади призвал своих сторонников продолжать «джихад» в аудиообращении, транслируемом через Telegram-каналы боевиков. Абу Бакр аль-Багдади в новом пропагандистском сообщении, которое длится почти час, утверждает, что «халифат будет сохранён». Он также призвал своих сторонников совершить теракты в нескольких арабских странах, в Азии и Африке, где различные радикальные группировки присягнули ему на верность, и взял ответственность за стрельбу, которая произошла в конце июля в канадском Торонто.

5 декабря 2018 года генерал-лейтенант Кеннет Маккензи предположил, что лидер ИГ скрывается где-то в пустыне у реки Евфрат.

 2019
29 апреля 2019 года аль-Багдади появился на видео впервые с 2014 года.

Смерть 

26 октября 2019 г. 1-й оперативный отряд спецназа «Дельта» (SFOD-D) (широко известный как «Дельта») Объединенного командования специальных операций США (JSOC) вместе с солдатами 75-го полка рейнджеров и 160-го авиационного полка специальных операций (воздушно-десантный) провел рейд через воздушное пространство, контролируемое Россией и Турцией, в удерживаемую повстанцами сирийскую провинцию Идлиб на границе с Турцией, чтобы захватить аль-Багдади. Президент США Дональд Трамп и его официальные лица заявили, что после того, как его загнали в угол в туннеле, аль-Багдади скончался, взорвав пояс смертника, в результате чего погибли трое маленьких детей, в том числе, по сообщениям, и его собственные. Командующий Центральным командованием США генерал Фрэнк Маккензи позже уменьшил число убитых детей до двух. Рейд был начат на основе разведывательных данных отдела специальных операций ЦРУ, которые установили местонахождение лидера ИГ. Эта операция проводилась во время вывода войск США с северо-востока Сирии.

31 октября ИГ подтвердило смерть аль-Багдади и объявило Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Кураши новым «халифом».

Личная жизнь

Семья

Асма Фаузи Мохаммед аль-Дулайми и Исраа Раджаб Махал Аль-Каиси 
Агентство Reuters со ссылкой на источники в племенах в Ираке сообщило, что у Багдади было три жены, две иракки и одна сирийка. Министерство внутренних дел Ирака сообщило, что у аль-Багдади было две жены: Асма Фавзи Мохаммед аль-Дулайми (иногда называемая «Аль-Кубайси» или «аль-Кубайси») и Исраа Раджаб Махал Аль-Кайси. Однако в 2016 году Fox News сообщил, основываясь на местных СМИ, что Саджа ад-Дулайми была самой влиятельной женой аль-Багдади.

27 октября 2019 года, когда было объявлено, что аль-Багдади умер, сообщалось, что две жены Багдади также были убиты в не взорвавшихся жилетах смертников. Это подтвердил госсекретарь США Майк Помпео.

В ноябре 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что они захватили Асму. Официальный представитель Турции заявил, что она уже была захвачена 2 июня 2018 года в провинции Хатай вместе с еще 10 другими.

Мюллер, Кайла 
В августе 2015 года газета The New York Times сообщила, что Мюллер была насильно выдана замуж за Абу Бакра аль-Багдади, «халифа» ИГ.

Диана Крюгер 
В апреле 2015 года в ряде СМИ появились сообщения о том, что аль-Багдади женился на немецкой девушке-подростке 31 марта 2015 года. 28 февраля 2016 года иракские СМИ сообщили, что она покинула ИГ и бежала из Ирака вместе с двумя другими женщинами. Её имя было идентифицировано как Диана Крюгер.

Согласно сообщениям иракских СМИ, Диана Крюгер вышла за него замуж в октябре 2015 года где-то в пределах провинции Ниневия.

Суджида аль-Дулайми 
Согласно нескольким источникам, Суджида (иногда называемая «Саджа») аль-Дулайми была женой аль-Багдади. Сообщалось, что пара якобы встретилась и влюбилась в интернете. Суджида аль-Дулайми была арестована в Сирии в конце 2013 или начале 2014 года и была освобождена из сирийской тюрьмы в марте 2014 года в рамках обмена пленными с участием 150 женщин в обмен на 13 монахинь, взятых в плен боевиками, связанными с Аль-Каидой. Также в марте были освобождены два её сына и младший брат. Министерство внутренних дел Ирака заявило: «нет никакой жены по имени Саджа аль-Дулайми.»

Семья аль-Дулайми якобы придерживалась идеологии ИГ. Её отец, Ибрагим Дулайми, эмир ИГ в Сирии, как сообщается, был убит в сентябре 2013 года во время операции против сирийской армии в Дейр-Аттии. Её сестра, Дуаа, предположительно стояла за терактом смертника, целью которого было курдское собрание в Эрбиле. Министерство внутренних дел Ирака заявило, что её брату грозит смертная казнь в Ираке за серию взрывов на юге Ирака. Правительство Ирака, однако, заявило, что аль-Дулайми является дочерью активного члена филиала Аль-Каиды в Сирии, Фронта аль-Нусра.

В конце ноября 2014 года аль-Дулайми была арестована и подвергнута допросу ливанскими властями вместе с двумя сыновьями и маленькой дочерью. Они путешествовали по поддельным документам. Дети содержались в центре по уходу во время допроса аль-Дулайми.

Захват был совместной разведывательной операцией Ливана, Сирии и Ирака, причём США помогали последней. Потенциальная разведывательная ценность аль-Дулайми неизвестна. Неназванный источник в разведке сообщил The New York Times, что во время войны в Ираке, когда американцы захватили жену Абу Мусаба аз-Заркави, лидера «Аль-Каиды» в Ираке, "мы мало что из неё вытянули, и когда мы отправили её обратно, Заркави убил её. По состоянию на декабрь 2014 года члены семьи аль-Багдади рассматривались ливанскими властями в качестве потенциальных разменных фишек при обмене пленными.

В самом ясном пока объяснении связи аль-Дулайми с аль-Багдади министр внутренних дел Ливана Нохад Махнук сказал ливанскому каналу MTV, что "Дулайми в настоящее время не является женой Абу Бакра аль-Багдади. Она была замужем трижды: сначала за человеком из бывшего иракского режима, с которым у неё было два сына. Другие источники идентифицируют её первого мужа как Фаллаха Исмаила Джассема, члена армии Рашидин, который был убит в сражении с иракской армией в 2010 году. "Шесть лет назад она вышла замуж за Абу Бакра аль-Багдади на три месяца, и у них родилась дочь. Сейчас она замужем за палестинцем и беременна его ребёнком. Министр добавил: «Мы провели ДНК-тесты на неё и дочь, которые показали, что она была матерью девочки, и что девочка является дочерью [Багдади], основываясь на ДНК Багдади из Ирака.»

«Аль-Монитор» сообщил ливанскому источнику в области безопасности, что аль-Дулайми находится под наблюдением с начала 2014 года. Он сказал, что «Джабхат ан-Нусра» ещё в марте настаивала на включении её в обмен, который закончился похищением монахинь Маалулы. Переговорщики сказали от своего имени, что она очень важна, и они были готовы отменить всю сделку ради неё. Он добавил: «позже Абу Малик Аль-Талли, один из лидеров „ан-Нусры“, сообщил, что она была женой Абу Бакра аль-Багдади».

9 декабря 2014 года аль-Дулайми и её нынешний палестинский муж Камаль Халаф были официально арестованы после того, как ливанский военный суд выдал ордера и предъявил обвинения в принадлежности к террористической группе, поддержании контактов с террористическими организациями и планировании совершения террористических актов. В декабре 2015 года ливанское правительство обменяло аль-Дулайми и её дочь на ливанских солдат, удерживаемых аффилированным с Аль-Каидой Фронтом «ан-Нусра» в рамках сделки по обмену пленными. Согласно ливанскому источнику в области безопасности, её брат, как сообщается, является членом «Нусры».

Дулайми в интервью, проведённом Expressen в 2016 году, описала его как семьянина, но сказала, что он редко разговаривал с ней. Она заявила, что у него была вторая жена, пока они были женаты. Дулайми утверждала, что сбежала после того как забеременела, потому что не была счастлива с ним, и что в последний раз они разговаривали в 2009 году.

Братья и сёстры 
4 ноября 2019 года Турция объявила, что они захватили старшую сестру аль-Багдади, Расмию Авад, недалеко от города Азаз. Однако её личность до сих пор не установлена.

Брат аль-Багдади Джума выступал в качестве курьера для него, по словам анонимных агентов иракской разведки в интервью The National, доставляя сообщения туда и обратно между боевиками ИГ в Турции и его братом. Агент западной разведки заявил, что они ещё не задержали его намеренно, чтобы он мог привести их к аль-Багдади. По словам иракских официальных лиц в интервью The Guardian, жёны Джумы и ещё одного брата Ахмада были тайно вывезены в Турцию через провинцию Идлиб.

Согласно расследованию, проведённому информационным каналом «Аль-Монитор» на основе интервью с Абу Ахмадом, который утверждал, что знал аль-Багдади с 1990-х годов, братьев аль-Багдади зовут Шамси, Джомаа и Ахмад. Сообщается, что Джомаа был самым близким к нему человеком, а также его телохранителем. Сообщалось, что у Шамси и аль-Багдади возник спор по поводу решения аль-Багдади присоединиться к повстанцам в Ираке.

Дети 
По словам корреспондента The Guardian, аль-Багдади женился в Ираке примерно в 2000 году после окончания своей докторской степени. Сыну от этого брака в 2014 году исполнилось 11 лет.

Девочка по имени Агар 2008 года рождения, которая была задержана в Ливане в 2014 году вместе со своей матерью Саджей аль-Дулайми, предположительно является дочерью аль-Багдади.

Сын аль-Багдади Худхайфа аль-Бадри был убит в бою в 2018 году во время Гражданской войны в Сирии, принимая участие в нападении в стиле ингимаси на сирийскую армию и российские войска в провинции Хомс.

По словам президента США Дональда Трампа, во время рейда на Баришу трое детей аль-Багдади погибли вместе с ним в тупиковом туннеле после того, как он взорвал свой жилет. В Пентагоне уточнили, что аль-Багдади подорвал себя и двоих детей, а не троих, как ранее заявил Трамп.

Большая семья

Дуа Амид Ибрагим: 
После ареста Саджи аль-Дулайми в 2014 году была установлена связь с её сестрой Дуаа Амид Ибрагим (в возрасте 24 лет в 2016 году), которая была арестована с помощью жилета смертника, въехавшего в Эрбиль примерно в 2011 году. Невестка Абу Бакра аль-Багдади остаётся в Курдской тюрьме.

Абу Ахмед аль-Самарраи: 
Глава Халидийского совета в мухафазе Аль-Анбар сообщил в феврале 2016 года: «Сегодня ВВС Ирака нанесли авиаудар по так называемому шариатскому суду ИГ в районе Альбу-Бали на острове Халидия к востоку от Рамади. В результате удара погибли Абу Ахмед Аль-Самаррай, племянник лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади, а также восемь его соратников, а также Адель аль-Билави, военный командир района Альбу Бали.»

Мухаммед Али Саджит или Мухаммед Али Саджид аль-Зобае: 
Сообщается, что шурин аль-Багдади является мужем дочери тестя аль-Багдади Абу Абдуллы аль-Зубайе. Он утверждает, что действовал в качестве курьера для лидера ИГ, доставляя сообщения командирам группировки в Ираке. Пойман в июне 2019 года иракскими войсками.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Ключевые командиры ИГИЛ
 США назначили награду за лидера «Аль-Каеды» в Ираке // Lenta.ru, 2011-10-04
 США предлагают 10 миллионов долларов за помощь в поимке лидера «Аль-Каиды» в Ираке // Эхо Москвы, 2011-10-04
 Резюме Комитета 1267 СБ ООН с изложением оснований для включения в перечень лиц, связанных с «Аль-Каидой»
 Биография (gefter.ru)
 

Члены Аль-Каиды
Персоналии:Исламское государство
Убитые члены организации «Исламское государство»
Самоубийцы, взорвавшие себя
Убитые в результате операций спецслужб США
Участники Иракской войны